Buzan (Frankrijk), een gemeente in Ariège
 Buzan (kan), kan van het kanaat van Chagatai (1334-1335)

Zie ook 
 Busan, stad in Zuid-Korea